

Personnalités 
 Ignace Chauffour (1808-1879), homme politique français ;
 Louis Chauffour (1816-1888), magistrat et homme politique français ;
 Victor Chauffour (1819-1889), homme politique français ;
 Alain Chaufour, animateur, producteur et réalisateur de télévision.

Villes et villages 
 Chauffour-lès-Bailly, commune française de l'Aube
 Chauffour-lès-Étréchy, commune française de l'Essonne
 Chauffour-sur-Vell, commune française de la Corrèze

Voir aussi 
 Chauffours, commune française d'Eure-et-Loir

 Chaufour-lès-Bonnières, commune française des Yvelines

 Fosse du Chaufour, ancien charbonnage du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à Anzin

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme